Алексе́ев (Алексе́ева) — русская фамилия, образованная от имени Алексей, а также топоним. В Списке общерусских фамилий занимает 39-е место.

Алексеев

А 
 
 
 
 
 
 
 Алексеев, Артём Михайлович (род. 1987) — российский бегун-марафонец.

Б

В 
 
 
 Алексеев, Варсонофий Алексеевич (1912—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятел.
 Алексеев, Варфоломей (XVII век) — дьяк в правление царей Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича.
 
 Алексеев, Вениамин Васильевич (род. 1934) — советский и российский историк. Академик РАН, членкор АН СССР.
 
 Алексеев, Виссарион Григорьевич (1866—1943) — российский и советский математик, педагог.
 Алексеев, Виталий Михайлович (род. 1946) — советский и российский композитор и педагог.
 
 Алексеев, Вячеслав Гаврилович (1927—1946) — воронежский пионер-герой, сын полка.

Г 
 
 Алексеев, Генрих Васильевич (род. 1939) — российский географ.
 
 Алексеев, Герман Алексеевич (1922—1977) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Алексеев, Глеб Васильевич (1892—1938) — русский писатель.

Д 
 Алексеев, Даниил Сергеевич (род. 2002) — российский баскетболист.
 Алексеев, Девятка (конец XVI — XVII век) — дьяк в правление царя Алексея Михайловича.

Е 
 
 Алексеев, Евграф Петрович — городской голова города Акмолинска.
 Алексеев, Евсей Алексеевич (1921—1979) — младший лейтенант артиллерии, Герой Советского Союза.

З 
 Алексеев, Зиновий Нестерович (1899—1971) — генерал-майор.

И 
 
 
 
 Иннокентий (Алексеев) (1771—1807) — архимандрит Задонского Рождество-Богородицкого монастыря РПЦ и педагог.
 Алексеев, Иосиф Кузьмич (1882—1955) — Герой Труда, машинист паровоза депо станции Курган.

К 
 
 
 Алексеев, Корней Иванович (1886—1938) — штабс-капитан, полный Георгиевский кавалер.
 Алексеев, Кузьма (1764 — ?) — предводитель крестьянских волнений в 1806—1810 годах.

Л 
 
 Алексеев, Леонтий Иванович (род. 1937) — советский борец классического стиля.

М 
 Алексеев, Майкл (Михаил Валентинович Алексеев; род. 1953) — американский экономист.
 
 Алексеев, Матвей (конец XVII — начало XVIII века} — дьяк в правление царя Петра Первого.
 
 Алексеев, Модест Алексеевич (1915—1980) — майор, Герой Советского Союза.

Н 
 Алексеев, Никандр Алексеевич (1891—1963) — российский и советский писатель, поэт, журналист.
 
 
 
 Алексеев, Никон (конец XVI — начало XVII века) — дьяк периода Смутного времени.

О

П

Р 

 Алексеев, Ростислав Евгеньевич (1916—1980) — российский судостроитель.

С 
 
 
 Алексеев, Станислав Валерьевич (род. 1982) — российский легкоатлет, метатель диска.

Т 
 Алексеев, Трофим Васильевич (1870—1938) — российский политик начала XX века.

Ф

Х 
 Алексеев, Харлампий Иванович (1812—1881) — генерал-лейтенант корпуса флотских штурманов, гидрограф.

Э

Ю

Я



Псевдонимы 
 Пётр Алексе́ев — псевдоним Петра Первого

Населённые пункты 
 Алексеев — хутор в Заветинском районе Ростовской области России.
 Алексеев — хутор в Морозовском районе Ростовской области России.

Другие значения 
 «Алексеев» — песня группы «Центр».
 (9933) Алексеев — астероид.

См. также 
 Alekseev — украинский певец.
 Алексеевы — о дворянском роде.
 Алексеевы (купцы) — о купеческой династии.
 Алексеевка
 Алексеево
 Алексеевск
 Алексеевская
 Алексеевский
 Алексеевское

Примечания